Emmanuel Frimpong (1992-), joueur ghanéen de football
 Eric Asamoah-Frimpong (1990-), joueur ghanéen de football
 Jeremie Frimpong (2000-), joueur ghanéen de football
 Joetex Asamoah Frimpong (1982-), joueur ghanéen de football